Nikos Nikolaou, calciatore (n. 1973)
Nikos Nikolaou, calciatore (n. 1978)
Nikolas Nikolaou, calciatore (n. 1979)